Pengo, un jeu vidéo.
 Pengo, une langue dravidienne d’Inde.
 Pengő, ancienne monnaie Hongroise